Анерио — антропоним, фамилия итальянского происхождения.

Известные носители:

 Анерио, Джованни Франческо (1567—1620) — итальянский композитор
 Анерио, Феличе (1560—1630) — итальянский композитор